Орлява () — река в Хорватии, в жупании Пожешко-Славонска, левый приток Савы. Длина реки — 89 км. 

Исток Орлявы находится на склоне горы Псунь (локация Добра вода), в верховьях река течёт на восток, быстро увеличивается в размерах, собирая воду всех ручьёв, стекающихся в Пожежскую долину.  В самом городе Пожега в Орляву впадает река Величанка, текущая с Папука и ручей Вучьяк, стекающий с Пожежской горы.

Ниже Пожеги река протекает через Плетерницу, где принимает свой крупнейший приток Лонджу и поворачивает на юг. Орлява впадает в Саву около деревни Славонски-Кобаш (выше Славонски-Брода).

На Орляве есть ряд порогов и водопадов, особенно в верховьях. Река богата рыбой и популярна у любителей рыбалки.

Примечания 

Притоки Савы
Реки Хорватии